Rouse se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Greg W. Rouse
 Glenn Everett Rouse